Kaliglagah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliglagah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,86), 
 Desa Kaliglagah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar